Renan bezeichnet:

 Renan (Name), einen Vornamen und Familiennamen

 Renan BE, Verwaltungskreis Berner Jura, Kanton Bern, Schweiz
 Saint-Renan, Ort in Frankreich